Ди́на Ме́йер (; род. , Куинс) — американская актриса.

Биография 
Родилась 22 декабря 1968 года в Куинсе, Нью-Йорк, США.

Училась в нью-йоркской школе исполнительского искусства, затем в университете Лонг-Айленда, и в Сорбонне, в Париже.

Дебютировала на телевидении в 1997 году. Наиболее заметными ролями в её кинокарьере были Диззи Флорес в фильме «Звёздный десант», Джейн в «Джонни-мнемоник», Кара в «Сердце дракона», детектив Керри в триллере «Пила» и его продолжениях. В 2003 году Дина получила премию «D.I.F.F. Jury Award» в категории «Фантастические фильмы. Лучшая актриса второго плана» за фильм «Состояние психики».

В 2020 году вернулась к роли Диз Флорес, озвучив её в анимационном фильме «Звёздный десант: Предатель Марса».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники университета Лонг-Айленда